Влади́мир Алекса́ндрович Соловьёв: Соловьёв, Владимир Александрович (1903—1955) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Соловьёв, Владимир Александрович (1907—1978) — русский советский драматург, поэт и переводчик.
 Соловьёв, Владимир Александрович (1909—1979) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Владимир Александрович (1940—1990) — советский журналист, автор и ведущий программы «Это вы можете».
 Соловьёв, Владимир Александрович (род. 1945) — советский и российский музыкант.
 Соловьёв, Владимир Александрович (1953—1998) — советский самбист.